Lale H. Mann (* August 1997) ist eine deutsche Schauspielerin.

Leben 
Lale H. Mann spielte von 2009 bis 2010 in der deutschen Kinderkrimiserie Die Pfefferkörner als Lina Lange. Laut eigener Aussage legte sie im Sommer 2015 ihr Abitur ab.

Filmografie 

 2009: Summertime Blues 
 2009–2010: Die Pfefferkörner

Synchron und Hörspiel 

 2004: Sesamstraße (NDR)

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Filmschauspieler
Kinderdarsteller
Deutscher
Geboren 1997
Frau